Hofburg – pałac w Wiedniu
 Hofburg – zamek w Innsbrucku